Кратер Бомбелли () — маленький ударный кратер, расположенный в гористой местности к северу от Залива Успеха на видимой стороне Луны. Название дано в честь итальянского математика, инженера-гидравлика Рафаэля Бомбелли (1526—1572) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Аббот на западе-северо-западе; кратеры Дейли и Аполлоний на востоке; кратер Картан на востоке-юго-востоке; кратер Амегино на юго-востоке и кратер Смитсон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 9,7 км, глубина 1,8 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна диаметр которого составляет четверть от диаметра кратера. В южной-юго-западной части имеется небольшой выступ. Высота вала над окружающей местностью составляет 370 м.

До своего переименования в 1976 г. назывался сателлитным кратером Аполлоний T.

Кратер Бомбелли включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-15
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Бомбелли на карте LM62
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны